Burgau peut faire référence à :
 Burgau, ville allemande, en Bavière ;
 Burgau, ville autrichienne, en Styrie ;
 Charles de Burgau (1560-1618), militaire du Saint-Empire.

Voir aussi
 ;
.

Homonymie de toponyme